{{Infobox voetbalclub
| clubnaam = Arsenal – Seizoen 2007/08
| volledigenaam = Arsenal Football Club
| bijnaam = The Gunners
| opgericht = 1886
| stadion = Emirates Stadium, Londen
| capaciteit = 60.260
| voorzitter =  Peter Hill-Wood
| trainer =  Arsène Wenger
| assistent-trainer = 
| competitie = Premier League 
| pattern_la1        = _arsenal0608h
| pattern_b1         = _arsenalh0608
| pattern_ra1        = _arsenal0608h
| pattern_so1        = _redtop
| leftarm1           = FFFFFF
| body1              = FF0000
| rightarm1          = FFFFFF
| shorts1            = FFFFFF
| socks1             = FFFFFF
| pattern_la2        = _arsenal0708a
| pattern_b2         = _arsenala0709
| pattern_ra2        = _arsenal0708a
| pattern_sh2        = _arsenal0708a
| pattern_so2        = _arsenala0709
| leftarm2           = FFFFFF
| body2              = FFFFFF
| rightarm2          = FFFFFF
| shorts2            = 800000
| socks2             = FFFFFF
| titelDerdeShirt    = Alternatief
| pattern_la3        = _arsenal0708t
| pattern_b3         = _arsenal30708
| pattern_ra3        = _arsenal0708t
| pattern_sh3        = _arsenal0708t
| pattern_so3        = _arsenal30708
| leftarm3           = 003366
| body3              = 003366
| rightarm3          = 003366
| shorts3            = 003366
| socks3             = 003366
| resultatenHuidig     = Arsenal in het seizoen 2019/20
}}
Arsenal FC besloot het seizoen 2007/2008 van de Premier League met een totaal van 83 punten, waarmee het derde werd op slechts vier punten van landskampioen Manchester United. Het verspeelde een mogelijke landstitel allicht in februari–maart, waarin het vier keer gelijkspeelde en een keer verloor. Hierdoor liet men zeven dure punten liggen. Het seizoen was uitstekend gestart, met een 26 op 30. Men was 15 wedstrijden ongeslagen, tot men op 9 december 2007 verloor in het Riverside Stadium van Middlesbrough. In de FA Cup werden de mannen van Arsène Wenger opnieuw vroeg uitgeschakeld, met name in de vijfde ronde. Een zware 4–0 nederlaag op het veld van Manchester United betekende het einde van de campagne. In de League Cup streed Arsenal mee tot de halve finale, maar werd uitgeschakeld door Tottenham Hotspur na een 5–1 pandoering in de return op White Hart Lane. Tot slot nam de club opnieuw deel aan de UEFA Champions League, waarin men de kwartfinale bereikte. Liverpool stootte door naar de halve finale met een 4–2 thuisoverwinning in de terugwedstrijd. In het Emirates Stadium bleef het 1–1. Freddie Ljungberg verruilde de club op 23 juli 2007 voor West Ham United, waardoor ouderdomsdeken en doelman Jens Lehmann, verdedigers Kolo Touré en Gaël Clichy, en middenvelder Gilberto Silva voor aanvang de enige overgebleven Invincibles (Onoverwinnelijken'') waren die de Premier League wonnen zonder te verliezen. Lehmann verloor zijn plaats onder de lat aan de Spanjaard Manuel Almunia. William Gallas volgde zijn landgenoot en clubtopschutter aller tijden Thierry Henry op als aanvoerder, na het vertrek van die laatste naar FC Barcelona. Eduardo da Silva werd gehaald als vervanger voor Henry, maar de Braziliaans-Kroatische aanvaller blesseerde zich ernstig in de uitwedstrijd tegen Birmingham City op 23 februari 2008. Robin van Persie werd afgeremd door blessures en speelde weinig. Emmanuel Adebayor ontplofte helemaal en scoorde 24 doelpunten in de Premier League.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Manager

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Arsenal in het seizoen 2007-2008 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor: Fly Emirates
Sportmerk: Nike

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken

Bijgaand een overzicht van de spelers van Arsenal, die in het seizoen 2007/2008 onder leiding van de trainer-coach Arsène Wenger speeltijd kregen in de Premier League.

Externe link 
 Officiële site

2008
Engelse voetbalclub 2007/08